Реваз Яковлевич Пруидзе (, , Тифлис, Грузия — , Тбилиси) — грузинский советский деятель, 1-й заместитель председателя Совета министров Грузинской ССР, министр иностранных дел Грузинской ССР, секретарь ЦК КП Грузии. Кандидат в члены Бюро ЦК КП Грузии в 1962—1965 г. Член Бюро ЦК КП Грузии в 1965—1970 г. Депутат Верховного Совета СССР 6-го и 8-го созывов.

Биография 
Родился в апреле 1923 года.

В 1941—1943 годах — в Красной армии, участник Великой Отечественной войны. Воевал на Северо-Кавказском фронте. В 1943 году демобилизован после ранения.

С 1943 года — токарь, техник, мастер Тбилисского авиационного завода.

Член ВКП(б) с 1947 года.

Окончил Грузинский политехнический институт.

С 1948 года — старший инженер Грузинского управления гражданского воздушного флота.

В 1953—1961 годах — в аппарате ЦК КП Грузии; 1-й секретарь Цхалтубского районного комитета КП Грузии; заведующий промышленно-транспортного отдела ЦК КП Грузии.

В 1961—1965 годах — 1-й секретарь Тбилисского городского комитета КП Грузии.

9 апреля 1965 — 3 апреля 1970 года — секретарь ЦК КП Грузии.

В апреле 1970 — 23 июля 1970 года — 1-й заместитель председателя Совета министров Грузинской ССР и министр иностранных дел Грузинской ССР.

Награды 
 орден Ленина
 медали

Источники 
 Пруидзе Реваз Яковлевич // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991).
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Народные комиссары и министры Грузинской ССР
Первые секретари Тбилисского горкома КП Грузии
Секретари ЦК КП Грузии
Министры иностранных дел Грузии
Члены Бюро ЦК КП Грузии
Первые секретари районных комитетов КП Грузии
Делегаты XXII съезда КПСС